Lipstorp ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Samuel Lipstorp (1696–1750), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hamburg

 Hermann Lipstorp (1565–1610), deutscher Pädagoge und evangelischer Geistlicher